Bazilici patriarhale sau bazilici majore (în ) sunt cele patru biserici romano-catolice din Roma, cu însemnătate deosebită pentru istoria creștinismului. Spre deosebire de aceste patru bazilici, celelalte bazilici catolice se numesc basilica minor.

Bazilica Sfântul Ioan din Lateran , aceasta este  singura Arhibazilică Papală , fiind catedrala Romei și cea mai importantă biserică catolică din lume ;
Bazilica Sfântul Petru, aceasta este numită și Bazilica Vaticanului și este cea mai mare biserică creștină din lume, loc de pelerinaj la mormântul Sfântului Petru;
Bazilica Sfântul Paul din afara zidurilor, aceasta mai este numită Bazilica Ostia , pentru că este construită pe drumul către Ostia, și se află lângă zidurile cetății Romei, fiind loc de pelerinaj la mormântul Sfântului Paul;
Bazilica Santa Maria Maggiore, de asemenea se mai numește și Bazilica Liberia, deoarece a fost atribuită Papei Liberius, ea fiind cea mai mare biserică din Roma dedicată Fecioarei Maria.

Galerie

Biserica Romano-Catolică
Biserici din Roma
Tipuri de biserici